Руста́мов (женская форма — ) — фамилия, произошедшая от мужского имени Руста́м.

Известные носители 
 Рустамов, Амир Мамед оглу (1909—1979) — генерал-майор инженерных войск, участник Великой Отечественной войн.
 Рустамов, Анвер Кеюшевич (1917—2005) — советский и туркменский зоолог.
 Рустамов, Ахматилла — председатель Ферганского облисполкома.
 Рустамов, Вюсал Рустам оглы (род. 1997) — азербайджанский волейболист.
 Рустамов, Гамид Алиевич (1911—1995) — кумыкский советский режиссёр, драматург и актёр, народный артист РСФСР.
 Рустамов, Кямран Энвер оглы (род. 1948) — учёный, педагог и общественный деятель, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджанской республики.
 Рустамов, Мазахир Изят оглы (1960—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Рустамов, Маруф (род. 1976) — таджикский футболист, выступавший на позиции защитника и футбольный тренер.
 Рустамов, Муса Исмаил оглы (1930—2022) — азербайджанский нефтехимик, действительный член НАНА.
 Рустамов, Мухаммаджан (1892—1989) — крупнейший теолог—ханафит Ферганской долины и Таджикистана.
 Рустамов, Руслан (род. 1978) — азербайджанский самбист и дзюдоист.
 Рустамов, Рустам Азиз-оглы (1910—1960) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Рустамов, Саид Али оглы (1907—1983) — советский азербайджанский композитор, педагог, дирижёр.
 Рустамов, Узбек Агзамович (1926—2011) — советский востоковед и государственный деятель.
 Рустамов, Эльман Сирадж оглы (род. 1952) — азербайджанский государственный деятель, председатель Центрального банка Азербайджанской республики (1995—2022), советник премьер-министра Азербайджанской Республики.
 Рустамов, Эльнур Фархатович (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Рустамов, Явуз Исмаил оглы (1933—2019) — азербайджанский учёный, член-корреспондент НАНА (2001).
 Рустамов, Ягуб Абульфат оглы (1942—2011) — советский ткач, Герой Социалистического Труда.

Рустамова